Jméno a příjmení František Lederer má více osobností:

 Francis Lederer (1899–2000), rodným jménem František Lederer – americký herec českého původu
 František Lederer (novinář) (1898–1948) – český novinář, nositel Řádu Tomáše Garrigua Masaryka
 František Xaver Lederer (1757–1811), sochař, autor například Wimmerovy kašny